И́горь Оле́гович Кали́нин (; ) — российский, ранее украинский футболист, защитник клуба «Ростов», выступающий на правах аренды за «Факел».

В 2014 году получил российский паспорт.

Клубная карьера 

Начинал карьеру в севастопольской СДЮШОР-5. В 2011 году вошёл в систему «Ильичёвца». В сезонах 2012/13 и 2013/14 выступал за молодёжную команду мариупольцев, провёл в общей сложности 38 матчей. Его дебютный матч за «Ильичёвец» состоялся 27 апреля 2014 года в матче против «Севастополя». В матче последнего тура первенства против «Таврии» попал в заявку на матч, однако на поле так и не вышел. В мае 2014 года проходил просмотр в «Зените».

С января 2015 года был в составе луганской «Зари», которую в начале декабря того же года самовольно покинул, после того как по результатам внутриклубного расследования был выявлен в качестве организатора мероприятий по манипулированию результатами матчей молодёжного состава. Сам футболист все обвинения отверг.

В сентябре 2016 года стал игроком кропивницкой «Звезды», однако уже в зимнее трансферное окно покинул команду.

В феврале 2018 года заключил контракт с клубом «Краснодар». Дебютировал в российской премьер-лиге 2 апреля 2018 года в домашнем матче 24-го тура против «Анжи». 3 августа покинул клуб. 20 сентября подписал контракт с казанским «Рубином». 14 июня 2019 года перешёл в московское «Динамо».

Карьера в сборной 
Играл в украинских сборных до 18 и до 19 лет.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты России
Футболисты Украины
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Краснодар-2»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Факел» Воронеж